Автоматический станковый гранатомёт
Автоматический ручной гранатомёт Барышева

См. также 
:Категория:Автоматические ручные гранатомёты
XM-25 — перспективный гранатомётный комплекс.